Schlüsselcode bezeichnet:
 den Identifikator eines Objektes, z. B. in der Verwaltung
 einen Lizenzschlüssel für ein Computerprogramm
 die Anordnung der Zacken oder Mulden eines Schlüssels